Shadwell – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Gloucestershire
 Shadwell – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wielki Londyn
 Shadwell – stacja kolejowa w Londynie
 Shadwell – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Norfolk
 Shadwell – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Yorkshire